Hainburg peut faire référence à :
 Hainburg, commune allemande de l'arrondissement d'Offenbach, en Hesse ;
 Hainburg an der Donau, ville autrichienne du district de Bruck an der Leitha.